Можгин (женская форма ) — русская фамилия.

Известные носители 
 Можгин, Михаил Антонович (1918—1976) — удмуртский писатель, переводчик.
 Можгин, Михаил Григорьевич (1890—1921) — удмуртский поэт, переводчик, педагог.